Брэ — многозначный термин:

 Брэ () — разновидность кальсон в Средние века.

Топоним
 Брэ (также Брэй; ) — местность во Франции, принадлежащая частью к Нормандии, частью к области Бове.

Персоналии
 Брэ, Франсуа Габриэль де (; также Франц Габриель фон Брэ, ; 1765—1832) — баварский граф и дипломат, баварский посол в России, Париже и Вене; автор мемуаров.

Аббревиатура
 БРЭ — Большая российская энциклопедия.
 БРЭ — издательство «Большая российская энциклопедия».

См. также

Примечания